est la formule brute de plusieurs isomères.

 pentose
 Aldose
 arabinose, numéro CAS , mélange racémique des énantiomères
 (D)-arabinose, numéro CAS , configuration (3S,4R,5R)
 (L)-arabinose, numéro CAS , configuration (3R,4S,5S)
 lyxose, numéro CAS , mélange racémique
 (D)-lyxose, numéro CAS , configuration (3S,4S,5R)
 (L)-lyxose, numéro CAS , configuration (3R,4R,5S)
 ribose, numéro CAS , mélange racémique
 (D)-ribose, numéro CAS , configuration (3R,4R,5R)
 (L)-ribose, numéro CAS , configuration (3S,4S,5S)
 xylose, numéro CAS , mélange racémique des énantiomères
 (D)-xylose, numéro CAS , configuration (3R,4S,5R)
 (L)-xylose, numéro CAS , configuration (3S,4R,5S)
 Cétose
 ribulose ou arabulose, numéro CAS , mélange racémique des énantiomères
 (D)-ribulose, numéro CAS , configuration (3R,4R)
 (L)-ribulose, numéro CAS , configuration (3S,4S)
 xylulose ou lyxulose, numéro CAS , mélange racémique des énantiomères
 (D)-xylulose, numéro CAS , configuration (3S,4R)
 (L)-xylulose, numéro CAS , configuration (3R,4S)